Famo ist

 ein Musikstil in Lesotho, siehe Famo (Musik)
 die Abkürzung für Fahrzeug- und Motoren-Werke